Jü Jang (1979) kínai gyeplabdázó, olimpikon
 Jü Jang (1985) kínai labdarúgó, középpályás
 Jü Jang (1986) olimpiai aranyérmes kínai tollaslabdázó